Скороды  — топоним в Белоруссии:

 Скороды — деревня, Зареченский сельсовет, Логойский район, Минская область
 Скороды — деревня, Мядельский сельсовет, Мядельский район, Минская область